Бревил може да се односи на:

 Бревил (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Бревил (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Бревил (Меза), насељено место у Француској, у департману Меза
 Бревил (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант
 Бревил сир Мер, насељено место у Француској, у департману Манш